Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2018 werd van 17 tot en met 25 maart 2018 gehouden in de Canadese stad North Bay, Ontario. Canada verdedigde zijn titel met succes door in de finale met 7-6 te winnen van Zweden.

Overzicht 
Het was de 40ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de vijftiende die in Canada werd georganiseerd. Naast het gastland kwalificeerde ook de Verenigde Staten zich als hoogst geklasseerde Amerikaanse land op de wereldranglijst rechtstreeks. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2017 zich rechtstreeks. Het land dat als achtste eindigde moest in een duel met de winnaar van de B-divisie uitmaken welk van de twee als achtste en laatste Europese land naar Ontario mocht. Denemarken won deze strijd van Finland. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerden Zuid-Korea, Japan en China zich via het Pacifisch-Aziatisch kampioenschap voor het wereldkampioenschap.
Dit jaar werden 13 teams uitgenodigd, waarvan de beste zes landen zich plaatsten voor de play-offs.

Canada won de finale nipt met 7-6 van Zweden. Voor Canada was het de zeventiende wereldtitel. Rusland vervolledigde het podium door in de kleine finale met 6-5 van de Verenigde Staten te winnen.

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Zondag 25 maart 2018, 10:00 uur

Finale 
Zondag 25 maart 2018, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
worldcurling.info wwcc2018
wwcc2018 livescores

Curling in 2018
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sport in Ontario